Deve Gecidi (Coll del Camell) és un nom de diversos punts en territori turc:
 Deve Gecidi, vila al nord-oest de Diyarbekir
 Deve Gecidi, vall al nord-oest de Diyarbekir